Mitchell House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mitchell House (Benton County, Arkansas), ID-Nr. 87002423
 Mitchell House (Independence County, Arkansas), ID-Nr. 82000835
 Mitchell House (Pulaski County, Arkansas), ID-Nr. 82000910
 Mitchell House (Yell County, Arkansas), ID-Nr. 90000876
 Mitchell House (Maine), ID-Nr. 78000325
 Mitchell House (Elkton, Maryland), ID-Nr. 76000987
 Mitchell House (Fair Hill, Maryland), ID-Nr. 80001806
 Mitchell House (North Carolina), ID-Nr. 00001121
 Mitchell House (Tennessee), ID-Nr. 79003435

Siehe auch:
 Mitchell-Ward House